Leptoiulus semenkevitschi  — многоножка из отряда кивсяков класса двупарноногих.

Описание 
Длина тела 12,5—17,0 мм. Окраска чёрно-коричневая с чёрной продольной линией на спине. Плейротергит седьмого сегмента самца снизу с одной лопастью.

Ареал и места обитания 
Эндемик украинской лесостепи. Вид обнаружен в Киеве (в частности, в Голосеевском лесу) и его окрестностях. Обитает в подстилке и верхних слоях почвы грабовых рощ и грабово-дубовых лесов.

Охрана 
Как редкий вид многоножка L. semenkevitschi занесена в Красную книгу Украины. Численность вида неизвестна, причины её изменения неясны. Для сохранения вида необходимо подробное изучение особенностей его биологии, исследование его современного состояния в Голосеевском лесу и урочище Конча-Заспа, защита мест его обитания.

Литература 
 Таращук М. В. Лептоюлюс Семенкевича Leptojulus semenkevitshi Lohmander, 1928 // Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. — Київ: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 58. — 600 с. — ISBN 978-966-97059-0-7

Ссылки 
 Global Myriapod Information System: Leptoiulus semenkevitschi Lohmander, 1928. Zoologische Staatssammlung München, München, Germany. Проверено 23 марта 2014 года.

Кивсяки
Многоножки Европы
Эндемики Украины
Красная книга Украины
Животные, описанные в 1928 году